

Красне — село, Мінська область, Березинський район, Дмитровицька сільська рада
 Красне — село, Мінська область, Березинський район, Селібська сільська рада
 Красне — село, Мінська область, Молодечненський район

Красне — місто, Придністров'я, Слободзейський район
 Красне — село, Придністров'я, Григоріопольський район

Населені пункти та їхні частини
 Красне — гміна в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Красне — гміна в Пшасниському повіті Мазовецького воєводства
 Красне — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Красне — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Красне — село в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Красне — село в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Красне — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Красне — село в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Красне — село в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Красне — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Красне — село в гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства
 Красне — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Красне — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Красне — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Красне — частина міста Рейовець-Фабричний в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Красне — частина села Мазанув у гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Красне — частина села Вулька-Недзьведзька в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Красне — колонія в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Красне — колонія в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Красне — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства

Красне — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Красне — село, Даровський район, Кіровська область
 Красне — село, Красненський район, Бєлгородська область
 Красне — село, Кущевський район, Краснодарський край
 Красне — село, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Красне — село, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Красне — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Красне — селище, Полєський район, Калінінградська область
 Красне — село, Тарногський район, Вологодська область
 Красне — село, Тотемський район, Вологодська область
 Красне — село, Увинський район, Удмуртія

 Красне — колишнє село, Дальнєрєченський район, Приморський край

Селище міського типу:
 Красне — селище міського типу, Львівська область, Золочівський район
Селища:
 Красне — Запорізька область, Бердянський район
 Красне —  Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада
 Красне — Харківська область, Красноградський район
Села:
 Красне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Красне —  Вінницька область, Вінницький район, Тиврівська селищна громада
 Красне — Вінницька область, Хмільницький район
 Красне — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Красне — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Красне — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Красне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Красне —  Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Красне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Зайцівська сільська громада
 Красне — Івано-Франківська область, Калуський район
 Красне — Київська область, Білоцерківський район
 Красне — Київська область, Броварський район
 Красне — Луганська область, Луганський район
 Красне — Львівська область, Стрийський район
 Красне — Миколаївська область, Миколаївський район
 Красне — Одеська область, Березівський район
 Красне — Одеська область, Болградський район
 Красне — Одеська область, Подільський район
 Красне — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада
 Красне — Полтавська область, Лубенський район, Чорнухинська селищна громада
 Красне — Рівненська область, Дубенський район
 Красне — Сумська область, Конотопський район, Дубов'язівська селищна громада
 Красне — Сумська область, Конотопський район, Путивльська міська громада
 Красне — Тернопільська область, Чортківський район
 Красне — Харківська область, Куп'янський район
 Красне — Харківська область, Лозівський район
 Красне — Харківська область, Харківський район
 Красне — Херсонська область, Каховський район
 Красне — Херсонська область, Скадовський район
 Красне — Чернігівська область, Ніжинський район, Батуринська міська громада
 Красне — Чернігівська область, Бобровицький район
 Красне — Чернігівська область, Чернігівський район

 Красне — колишня назва села Махнівка, Вінницька область, Вінницький район
 Красне — колишня назва села Іванівське, Донецька область, Бахмутський  район
 Красне — колишня назва села Сонцівка, Донецька область, Покровський район
 Красне — колишнє село Машівської сільської ради Іванківського району Київської області (відселене через радіоактивного зараження після аварії на Чорнобильській АЕС)
 Красне — колишнє село Товстоліської сільської ради Іванківського району Київської області (відселене через радіоактивного зараження після аварії на Чорнобильській АЕС)
 Красне — колишня назва села Сапожків Хутір, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Красне — тимчасова назва села Панське в Іркліївському районі Черкаської області (затоплене водами Кременчуцького водосховища наприкінці 1950-х років)

Залізниця:
 Красне — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці
Заповідні урочища:
 Красне — у Львівській області
 Красне — у Сумській області

Красне (Ждяр-над-Сазавою)
 Красне (Хрудім)

Див. також 
 Червоне

Примітки